Отт Лепланд (, род. 17 мая 1987 в Таллине) — эстонский певец, представлявший Эстонию на конкурсе песни Евровидение 2012.

Биография 
Лепланд начал петь ещё с детства. Первые альбомы с детскими песнями были выпущены им в 1995—1996 гг. В то время он проходил обучение в музыкальной школе Георга Отса в Таллине по классу поп- и джаз-музыки. Также в течение нескольких лет учился играть на фортепиано.

Eesti otsib superstaari 
Является победителем третьего сезона местного исполнительского конкурса «Eesti otsib superstaari». Ниже приведена таблица с участием Отта в финале Eesti otsib superstaari

Евровидение 2012 
В 2012 году представил свою страну на конкурсе песни Евровидение 2012 с композицией «Kuula» (рус. Слушай). На конкурсе песня исполнялась на эстонском языке, также существуют версии на русском (рус. Слушай), английском и испанском. Вошёл в первую десятку. Занял 6 место, получив 120 баллов.

После Евровидения 
В 2013 году Отт участвовал во втором сезоне программы Su nägu kõlab tuttavalt, эстонской версии передачи Один в один!

Награды 
 Ежегодная премия эстонской поп-музыки ():
 Новичок года (2011)
 Радио-хит года: «Süte peal sulanud jää» (2011)

Дискография

Альбомы 
  — Oti jõululaulud / Рождественские песни от Оти
  — Oti suvelaulud / Летние песни от Оти
  — Ott ja Valged jänesed / Отт и белые кролики
  — Ott ja sõbrad / Отт и его друзья
  — Ott Lepland / Отт Лепланд
  — Laulan ma sind / Я пою для тебя
  — Kuula / Слушай
  — Öö mu kannul käib / Ночь за мной
  — Siinpoolne / Чужой

Синглы 
 Otsides ma pean su jälle leidma (2009)
 Süte peal sulanud jää (2010)
 Läbi öise Tallinna (2010)
 Üheskoos on olla hea (2010)
 Kohtume jälle (2010)
 Sinuni (2010)
 Öö (2011)
 Tunnen elus end (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты Ежегодной премии эстонской поп-музыки
Участники шоу талантов
Участники «Евровидения-2012»
Представители Эстонии на «Евровидении»